Змагання в заліку індивідуальних гонок в програмі кубку світу з біатлону 2017–2018 серед жінок  складаються з двох гонок — на етапах в Естерсунді та Рупольдінзі. Індивідуальна гонка Олімпійських ігор до заліку не входить. Переможницю нагороджують малим кришталевим глобусом. 

У сезоні 16-17 Лаура Дальмаєр виграли всі три гонки заліку. В цьому сезоні вона пропустила етап в Естерсунді, тож утратила шанси знову виграти малий глобус.

За підсумками двох гонок малий кришталевий глобус виборола білоруска Надія Скардіно.

Формат 
Індивідуальна гонка проводиться на дистанції 15 км. Біатлоністки, які стартують з інтервалом у 30 секунд, повинні подолати чотири вогневі рубежі, на кожному, з яких слід розбити по 5 мішеней. Перша і третя стрільби проводяться лежачи, друга й четверта — стоячи. За кожну нерозбиту мішень до загального часу біатлоністки додається 1 хвилина.

Призери сезону 2016—17

Нарахування очок

Призери етапів

Підсумкова таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2017-18
2017 у біатлоні
2018 у біатлоні